Fensterband steht für:

 Fensterband (Architektur), eine Reihung von Fenstern
 Band (Beschlag) #Fensterbänder, Beschlag als Verbindungselement zwischen Fensterflügel und Zarge